Izetbegović ist der Familienname folgender Personen:

 Alija Izetbegović (1925–2003), bosnischer Politiker und Aktivist
 Bakir Izetbegović (* 1956), bosnischer Politiker